Weißmantel ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Weißmantel (1931–1987), deutscher Physiker
 Heinz Weißmantel (* 1934), Prof. em. am Institut für elektromechanische Konstruktionen an der TU Darmstadt